Trapeliaceae är en familj av lavar. Trapeliaceae ingår i ordningen Baeomycetales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Trapeliaceae